Сергей Александрович Перминов (род. 1 марта 1985) —  российский и казахстанский игрок в хоккей с мячом, нападающий и полузащитник.

Карьера

Клубная 
Заниматься хоккеем с мячом начал в 1996 году в Кирове в школе «Машиностроителя», с 1998 года — в школе «Родины», где его наставниками стали Анатолий Казаковцев и Владимир Куимов. Изначально отдавал приоритет в занятиях спортом футболу, в котором у Перминова были перспективы для дальнейшего развития футбольной карьеры, но в итоге сделал свой выбор в пользу хоккея с мячом.

С 1999 по 2001 год был игроком команды «Родина»-2, принимающей участие в первенстве России среди команд первой лиги.

С 2001 по 2009 год выступал за «Родину» в высшей лиге. В её составе становится бронзовым призёром чемпионата России сезона 2005/06.

В 2009 году переходит в казанское «Динамо», в своём втором сезоне за команду побеждая в чемпионате России (2011) и Кубке мира (2010).

В декабре 2010 года в составе сборной Кировской области принял участие в Международном турнире на призы Правительства России.

С 2011 по 2013 год вновь в составе «Родины».

С 2013 по 2015 год был игроком «СКА-Нефтяника», побеждая в сезоне 2014/15 в Кубке России (2014) и Суперкубке России (2015).

В 2015 году переходит в архангельский «Водник», проведя в команде два сезона.

В дальнейшем был игроком нижегородского «Старта» (2017/18), красногорского «Зоркого» (2018/19) и «Родины» (2019/20).

В сезоне 2019/20 был капитаном «Родины». Завершил игровую карьеру перед началом сезона 2020/21 из-за травмы.

Сборная России 
В составе сборной России в 2006, 2008—2010 годах.

Дебют в сборной России состоялся 30 сентября 2006 года в товарищеском матче, проходившем в Москве, в котором сборная России проиграла сборной Швеции со счётом 3:10, мячей не забивал. Но уже во втором московском матче 1 октября 2006 года с тем же соперником отметился забитым мячом и помог сборной России одержать победу со счётом 9:4.

В 2008 году принял участие в Международном турнире на призы Правительства России.

Сборная Казахстана 
В 2017 году был приглашён в сборную Казахстана для участия в чемпионате мира 2017 года.

Достижения 
«Родина»
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2005/06 
 Чемпион России по мини-хоккею: 2004 

«Динамо-Казань»
 Чемпион России: 2010/11 
 Обладатель Кубка мира: 2010 

«СКА-Нефтяник»
 Обладатель Кубка России: 2014 
 Обладатель Суперкубка России: 2015 

Сборная России
 Победитель Международного турнира на призы Правительства России: 2008 
 Чемпион мира среди юниоров: 2004

Статистика выступлений

Клубная 

В чемпионатах России забивал мячи в ворота 20 команд
 1.Динамо М            = 23 мяча 11.Мурман            = 11
 2.Волга               = 21      12.Кузбасс           = 10
 3.Байкал-Энергия      = 20      13-14.СКА-Нефтяник   =  9
 4-6.Строитель         = 16      13-14.Зоркий         =  9
 4-6.Ак Барс-Динамо    = 16      15-16.Локомотив Ор   =  6
 4-6.Енисей            = 16      15-16.Родина         =  6
 7-8.Водник            = 14(1)   17-20.Север          =  1
 7-8.Уральский трубник = 14      17-20.СКА-Забайкалец =  1
 9-10.Старт            = 12      17-20.Лесохимик      =  1
 9-10.Сибсельмаш       = 12      17-20.ХК Боровичи    =  1

В чемпионатах России количество мячей в играх
по 1 мячу забивал в 114 играх
по 2 мяча забивал в 41 игре
по 3 мяча забивал в 5 играх
по 4 мяча забивал в 2 играх
Свои 219 мячей забросил в 162 играх, в 303 играх мячей не забивал.

В сборной России 

Итого: 10 матчей / 3 мяча;   6 побед, 1 ничья, 3 поражения.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте ФХМР / 
 «Водник» в сезоне 2015/16 / Официальный сайт КХМ «Водник» / 
 Профиль на сайте bandysidan.nu / 

Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Родина»
Игроки КХМ «Динамо-Казань»
Игроки КХМ «СКА-Нефтяник»
Игроки КХМ «Водник»
Игроки КХМ «Старт»
Игроки КХМ «Зоркий»
Чемпионы мира по хоккею с мячом среди юниоров
Спортсмены Кировской области